Geschäftsführung, Geschäftsführer oder Geschäftsführerin steht für:

 Geschäftsführung (Deutschland)
 Geschäftsführung (Österreich)
 Geschäftsführung (Schweiz)
 Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten, siehe Chief Executive Officer

Siehe auch:
 Geschäftsführung ohne Auftrag (Negotiorum gestio)
 Geschäftsbesorgungsvertrag (Dienst- oder Werkvertrag)
 Geschäftsführende Regierung
 Prokurist (geschäftliche Vertretungsmacht)
 Vorstand (Leitungsorgan)